JIRA, oprogramowanie do śledzenia błędów oraz zarządzania projektami.
 Jira, inaczej Zilla, fikcyjny potwór